est le second album de Carbon Based Lifeforms sorti en 2006. Il a été publié à nouveau en étant remasterisé en 2015.

Présentation

Généralités 
 (traduisez Monde de Dormeurs) est le second album de Carbon Based Lifeforms, sorti originellement le . Comme son prédécesseur Hydroponic Garden, c'est un album aux genres Ambient, Psybient, Downtempo et Soundscape.

Il comporte 11 morceaux pour une durée totale de 79 minutes et 30 secondes.

Spécialités de l'album 
Il existerait dans l'album un douzième morceau caché, Mechanism, qui n'apparaît pas dans la version finale de l'album. En effet, celui-ci aurait été intégré dans le morceau Betula Pendula, qui ne durerait en fait que 10:50. Cela se confirme par le fait qu'il manquerait alors un morceau entre Betula Pendula, le dernier morceau de World of Sleepers, numéroté 22, et Interloper, le premier morceau de l'album éponyme, numéroté 24. Ainsi, Mechanism serait le vingt-troisième morceau dans la continuité de Carbon Based Lifeforms.

Participants à l'album 
Dans cet album, plusieurs personnes sont venues donner leurs voix ou leurs écrits. En effet, les paroles d'Abiogenesis ont été écrites et chantées par Karin My Andersson. Dans Gryning, ce sont Johannes Hedberg (membre du groupe), Karin My Andersson et Daniel Ringström qui prêtent leurs voix. Dans World of Sleepers,  le titre éponyme de l'album, les paroles écrites par Peter Marchione sont respectivement lues et chantées par Louise Lundberg et Anna Andersson. Quant à Erratic Patterns, les paroles sont écrites par Anna Segerstad et chantées par Karin My Andersson.

Remasterisation 
Le , World of Sleepers est remasterisé avec toute la discographie principale du groupe, à savoir Hydroponic Garden, Interloper et Twentythree.

En effet, les 11 morceaux se voient revisités et remixés par le groupe, lui donnant un son plus propre, et plus au goût du jour. Le duo cherchait à rendre les sons plus cohérents entre les albums, car beaucoup de temps s'est passé entre chacun d'entre eux. L'album est alors republié sous le label Blood Music, pour les vinyles et Leftfield Records, après 2016.

La durée de tous les morceaux a été plus ou moins modifiée, faisant passer la durée totale de l'album remasterisé à 76 minutes. 

.

Liste des titres

Album original 
La numérotation des albums commence à 12, et non 1, car la discographie principale de Carbon Based Lifeforms se suit d'album en album.

Notez que le morceau caché, Mechanism, est normalement inclut dans Bentula Pendula. Il sera ici explicité. Les deux morceaux sont séparés de 46 secondes de silence. Avant que Mechanism ne commence, il y a 2 minutes et 38 secondes de bruitage qui n'est pas le morceau à proprement parler. Cependant, il sera associé au morceau dans la liste.

Album remasterisé 
Dans cette version, le morceau caché n'existe pas, le groupe le confirme lui-même. Mechanism se verra remasterisé dans la compilation Alt:01 en 2016.

Notes et références 

Album de musique suédois